Esta é uma lista dos 167 municípios do Rio Grande do Norte por população segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1° de julho de 2021. 

Natal é a capital e município mais populoso, com população estimada em cerca de 890 mil habitantes. Em seguida, vem Mossoró com aproximadamente 300 mil. Ao todo, o estado possuía uma estimativa de  habitantes, com uma média de  habitantes/município.

Municípios 

 

População
RN